Мыльники — название населённых пунктов.

Россия 
 Мыльники — деревня в Кунгурском районе Пермского края.
 Мыльники — деревня в Оханском районе Пермского края.
 Мыльники — деревня в Сарапульском районе Удмуртии.

Украина 
 Мыльники — село в Носовском районе Черниговской области
 Мыльники — село в 	Нежинском районе Черниговской области